Казаря́н () — армянская фамилия.
Представители фамилии Казарян, Казарянц, Газаряны, Газарянц и многие Лазаревы — это дети одной семьи Ghazaryan = Ghazarian, происходящей от имени библейского Лазаря (Ghazaros).

Известные носители

А 
 Казарян, Айк Гегамович (род. 1940) — армянский политик.
 Казарян, Амаяк Левонович (1907—1944) — советский офицер, капитан, Герой Советского Союза.
 Казарян, Андраник Абрамович (1904—1992) — советский офицер, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Казарян, Анна-Мая (род. 2000) — нидерландская шахматистка.
 
 
 Казарян, Арменак Робертович (род. 1955) — армянский политик.
 Казарян, Арсен Гагикович (1995) — армянский самбист и дзюдоист.
 Казарян, Ашот Суренович (род. 1949) — армянский певец, юморист и сатирик.
 Казарян, Ашхарбек Саркисович (1918—1986) — советский офицер, сержант, Герой Советского Союза.

В 
 Казарян, Ваге Робертович (род. 1974) — начальник полиции Республики Армения.
 Казарян, Вартан Казарович (1958—2021) — российский филолог, доцент, кандидат филологических наук.
 Казарян, Ваган Осипович — академик АН АрмССР
 Казарян, Василий Хачатурович (род. 1946) — армянский дипломат.

Г 
 Казарян, Гайк Мирзаджанович (1930—2014) — советский и армянский историк.
 Казарян, Гагик Самсонович (род. 1968) — советский самбист.

Д 
 Казарян, Даниел Авакович (1883—1958) — армянский советский композитор.

Е 
 Казарян, Енок Семёнович (1907—1981) — армянский ботаник, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Армянской ССР.

К 
 Казарян, Карлос Багратович (род. 1940) — армянский военный и политический деятель генерал-майор (1990).

М 
 Казарян, Манвел Андраникович (род. 1961) — армянский предприниматель и депутат.
 Казарян, Мехак Айказович (род. 1966) — советский и армянский боксёр, чемпион Европы (1987).
 Казарян, Мишик Айразатович (1948—2020) — учёный, создатель самого яркого импульсно-периодического лазера для видимой области спектра.

Н 
 Казарян, Николай Андреевич (род. 1947) — советский футболист.
 Казарян, Норайр Вагинакович — заслуженный лётчик-испытатель СССР

П 
 Казарян, Павел Левонович (1955—2020) — историк, общественный деятель, председатель Союза армян Якутии.
 Казарян, Петрос Арамович (род. 1974) — автор и ведущий программы «Урвагиц».

Р 
 Казарян, Рафаэль Аветисович (1924—2007) — армянский научный деятель.
 Казарян, Регина Татевосовна (1915—2002) — армянская художница.
 Казарян, Роланд Артаваздович (род. 1936) — армянский советский звукорежиссёр кино.

С 
 
 Казарян, Степан Гайкович (род. 1985) — армянский футболист, вратарь; тренер.
 Казарян, Сурен Мовсесович (род. 1951) — советский боксёр.

Э

Ю

См. также